Esports:
 Copa Masters masculina, competició tennística en categoria masculina
 Copa Masters femenina, competició tennística en categoria femenina